Wielki skok naprzód – kampania polityczno-gospodarcza przeprowadzona w Chinach w latach 1958-1961.
 Wielki skok (oryg.The Big Bounce) – amerykański film z 1969 roku.
 Wielki skok (oryg.The Squeeze) – amerykański film z 1987 roku.
 Wielki skok (oryg.The Big Bounce) – amerykański film z 2004 roku.